Tognoli ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Tognoli (1937–2008), italienischer Mathematiker
 Carlo Tognoli (1938–2021), italienischer Politiker (PSI)